Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn 2017 – 10. edycja rozgrywek o Superpuchar Rosji rozegrana 4 listopada 2017 roku w centrum siatkarskim "Sankt-Pietierburg" w Kazaniu. W meczu o Superpuchar udział wzięły dwa kluby: mistrz i zdobywca Pucharu Rosji w sezonie 2016/2017 -  oraz wicemistrz Rosji - .

Po raz szósty zdobywcą Superpucharu Rosji został klub .

Mecz rozegrany został w ramach 9. kolejki Superligi. Poświęcony był pamięci Władimira Iwanowicza Szczagina.

Drużyny uczestniczące

Mecz

Ustawienie wyjściowe drużyn

Rozkład punktów 
{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="multicol" style="width: 100%;"
| width="" align="left" valign="top" |

Bibliografia 
 
 

Superpuchar Rosji w piłce siatkowej mężczyzn
2017 w piłce siatkowej
2017 w Rosji
Zawody sportowe w Kazaniu